Boro (Australië), plaats in Australië.
 Boro (Burkina Faso), plaats in Burkina Faso.
 Boro (Formule 1), Formule 1-team uit Nederland opgericht eind jaren 70.
 Boro (Kedungwaru), plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Boro (Sanggar), plaats in het bestuurlijke gebied Bima in de provincie West-Nusa Tenggara, Indonesië.
 Boro (Selorejo), plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Boro (taal), een Sino-Tibetaanse taal gesproken in India
 Boro (Tanggulangin), plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Boro (Togo), plaats in Togo.
 Boriumsilicaat, een zout van boor en kiezelzuur.
 Isaac Adaka Boro (1938-1968), Nigeriaans activist en oorlogsheld.